La fontaine de la Vierge peut faire référence à :
 la fontaine de la Vierge, place de la République, à Altkirch ;
 la fontaine de la Vierge, square Jean-XXIII, derrière la cathédrale Notre-Dame, à Paris.
 la fontaine de la Vierge, rue Labourdonnais, à Saint-Paul de La Réunion.
 la fontaine de la Vierge, Vinâve d'Île, à Liège en Belgique.
 la fontaine de la Vierge, à Bulat-Pestivien (Côtes-d'Armor).
 la fontaine Notre-Dame-du-Roncier, dite aussi fontaine de la Vierge ou fontaine miraculeuse, à Josselin (Morbihan).